Tattoo, Jordin Sparks kislemeze
Tattoo (2002), Robert Schwentke filmje
Tattoo, a tetoválás szó polinéziai eredetű, nemzetközileg meghonosodott angol változata